Клаусура 2001 () — вторая половина 71-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 2000/01 на rsssf.com 

2001
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2001 году